Mallotus Cuvier – rodzaj ryb z rodziny stynkowatych. Jedynym jego przedstawicielem jest gromadnik (Mallotus villosus).
 Mallotus Lour. – rodzaj roślin z rodziny wilczomleczowatych.